Киндал:

 Киндал — деревня в Каргасокском районе Томской области;
 Киндал — протока в Каргасокском районе Томской области;

  — американский регбист.